Verteilnetz bezeichnet verschiedene Netze zur Verteilung von Stoffen, Energie oder Informationen:

 in der Wasserversorgung, siehe Wasserverteilungssystem
 in der Gasversorgung, siehe Erdgas #Versorgung und Ferngas
 in der Stromversorgung, siehe Stromnetz #Verteilung und Verteilnetzbetreiber
 in der Telekommunikation, siehe Verteilnetz (Telekommunikation)